Jamrich ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Jamrich (* 1946), slowakischer Schauspieler und Pädagoge
 Ladislav Jamrich (* 1978), tschechischer Fußballspieler